

Geografia

Austria 
 Dietmanns – comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Dietmanns – frazione di Bad Traunstein, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Dietmanns – frazione di Großdietmanns, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Dietmanns – frazione di Groß Gerungs, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Großdietmanns – comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)

Germania 
 Dietmanns – ex comune ora frazione di Bad Wurzach, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)